Ivan Stefanutti – regista, scenografo e costumista italiano
 Sergio Stefanutti – ingegnere aeronautico italiano